La gara di nuoto dei 50 metri stile libero maschili dei campionati mondiali di nuoto 2019 è stata disputata il 26 luglio e il 27 luglio presso il Nambu International Aquatics Centre di Gwangju. Vi hanno preso parte 131 atleti provenienti da 125 nazioni.

Podio

Programma

Record 
Prima della manifestazione il record del mondo e il record dei campionati erano i seguenti.

Risultati

Batterie

Spareggio

Semifinali

Finale

Note 

Stile libero 50 M